Bächgraben ist ein Gewässername:

 Bächgraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst zwischen dem Jagsthof und dem Gemeindesitz Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bächgraben, Oberlauf des Klingenbachs (zur Körsch nach Denkendorf) bis zur Gemeindegrenze von Denkendorf vor dessen Friedrichsmühle, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bächgraben, Oberlauf des Zwieselbachs (zum Archbach) bis an die deutsch-österreichische Grenze im Gemeindegebiet von Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Bachgraben
 Bächgrabe